Thigpen ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Thigpen (1908–1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ed Thigpen (1930–2010), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeugspieler
 Lynne Thigpen (1948–2003), US-amerikanische Schauspielerin